Divers commentateurs et publications ont proposé un éventail de prédictions sur la fin de Wikipédia. Dès que Wikipédia a gagné en notoriété  les scénarios concernant son déclin se sont succédé en se fondant sur des raisonnements et arguments variés. Par exemple, certains affirment que la qualité des articles se dégrade, d'autres disent que les rédacteurs potentiels se détournent. Certains pensent que les désaccords internes dans la communauté wikipédienne conduiront à l'effondrement du projet.

Certaines de ces prédictions critiquent Wikipédia en estimant qu'elle comporte une erreur structurelle ; d'autres personnes annoncent qu'un site internet concurrent remplira la même fonction que Wikipédia mais sans ses fragilités. Le site ainsi conçu signerait la mort de Wikipédia car il détournerait l'attention et les ressources dont elle bénéficie. Il existe de nombreuses encyclopédies en ligne ; pour remplacer Wikipédia, des personnes ont ainsi indiqué Knol, de Google (site fermé par la suite) WolframAlpha ainsi que  d'AOL.

En réalité, Wikipédia n'a cessé de développer à la fois son étendue et son influence depuis sa création.

Références

Annexes

Article connexe 
 Critiques de Wikipédia

Bibliographie 
 
 
 
 
 

Wikipédia
Prédiction